Karl Gustav ist der Name folgender Personen:

 Karl X. Gustav (1622–1660), Pfalzgraf, König von Schweden (1654 bis 1660) sowie Herzog von Bremen und Fürst von Verden
 Carl XVI. Gustav (* 1946), König von Schweden (seit dem 15. September 1973)
 Karl Gustav von Baden-Durlach (1648–1703), Generalfeldmarschall im Schwäbischen Reichskreis

Karl Gustav bezeichnet:
 Karl Gustavs stad (1659–1833), eine Stadt in Schweden; siehe Eskilstuna#Karl Gustavs stad

Siehe auch:
 Carl Gustaf